Noica este un nume propriu de familie român care s-ar putea referi la:

Nume de familie 

 Constantin Noica (1909 - 1987), filosof, poet, eseist, publicist și scriitor român
 Rafail Noica, monah ortodox, fiul lui Constantin Noica
 Nicolae Noica, deputat român în legislatura 1996-2000

Alte utilizări 

 Cercul Constantin Noica, cerc literar din România
 

Nume proprii
Nume de familie românești